Rawda, Rawḍah, sau ar-Rawḍah, însemnând grădină sau luncă, se poate referi la:


Bahrain
 Palatul Al Rawda, un palat din vestul Bahrainului

Egipt
 Insula Rawda, o insulă de pe Nil din Cairo
 Al-Rawda, Sinai de Nord

Siria
 Al-Rawda, Hama, un sat de lângă Hama
 Al-Rawda, Tartus, un oraș din guvernoratul Tartus
 Al-Rawda (tell), un sit arheologic din epoca bronzului lângă Hama
 Rawda, Idlib, un sat din districtul Jisr al-Shughur, Idlib
 Piața Rawda din Damasc

Yemen
 Al-Rawda, Yemen, un sat din districtul Al Bayda din guvernoratul Al Bayda